Аббревиатура SVR может означать:
 Suomen Valtion Rautatiet (Финские государственные железные дороги)
 Super Video Recording — формат видеокассет фирмы Grundig.